La Supercopa de España 2005 è stata la ventesima edizione della Supercoppa di Spagna.

Si è svolta nell'agosto 2005 in gara di andata e ritorno tra il Barcellona, vincitore della Primera División 2004-2005, e il Betis, vincitore della Coppa del Re 2004-2005.

A conquistare il titolo è stato il Barcellona che ha vinto la gara di andata a Siviglia per 3-0 e ha perso quella di ritorno a Barcellona per 2-1.

Partecipanti

Tabellini

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni

Calcio nel 2005
 2005